Amfiteatru poate fi:

 Amfiteatru, teatru de formă circulară lipsit de acoperiș
 Amfiteatru, revistă literară din România
 Amfiteatru Economic, revistă economică din România